

Борково — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борково — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Борково — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Борково — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Борково — село в гміні Можещин Тчевського повіту Поморського воєводства
 Борково — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства
 Борково — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Борково — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Борково — село, Мамонтовський район, Алтайський край